Portia může být:

Biologie
Portia (rod) – rod pavouků z čeledi skákavkovití
Anaea troglodyta, Anaea portia – druh motýla
 Portia – thespesie topolovitá (Thespesia populnea) – tropický strom

Další užití
Portia (měsíc) – měsíc Uranu
Portia (Missouri) – historická poštovní stanice v USA
PORTIA – portfolio-management software od Thomson Financial
HMS Lennox (1914) neboli HMS Portia – torpédoborec třídy Laforey spuštěný na vodu roku 1914
HMS Portia (1810) – šalupa
HMS Portia (1906) – loď
HMS Portia (1916) – torpédoborec třídy M

Lidé se jménem Portia
Porcia Catonis – žena římského senátora Marca Iunia Bruta (známá ze hry Williama Shakespearea Julius Caesar jako „Portia“)
Portia Dawson (* 1971) – americká herečka 
Portia de Rossi (* 1973) neboli Portia DeGeneres – australská herečka
Portia Simpson-Miller (* 1945) – politická vůdkyně Jamajské lidové národní strany (Jamaica's People's National Party) a premiérka Jamajky 
Portia White  (1911–1968) – kanadská zpěvačka
 Portia – spisovatelský pseudonym Abigail Adamsové

Fiktivní charaktery
 Porcie (v originále Portia) – jedna z postav z Shakespearova díla Kupec benátský